Sipunculidea är en klass av stjärnmaskar. Sipunculidea ingår i fylumet stjärnmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Stjärnmaskar
Sipunculidea